Drei Schiffe der United States Navy tragen den Namen USS Kidd, nach Isaac C. Kidd:

 USS Kidd (DD-661), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1964
 USS Kidd (DDG-993), erster Zerstörer der Kidd-Klasse, in Dienst von 1981 bis 1998, 2004 verkauft an Taiwan
 USS Kidd (DDG-100), ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2007

Kidd